Власовская — топоним в России:

 Власовская — деревня, Архангельская область, Вельский район.
 Власовская — деревня, Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование «Верхнетоемское».
 Власовская — деревня, Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование «Тимошинское».
 Власовская — деревня, Архангельская область, Красноборский район.
 Власовская — деревня, Московская область, Егорьевский район.
 Власовская — деревня, Ярославская область, Мышкинский район.

См. также 
 Власовская трубка — пиротехнический взрыватель
 Власовский
 Власьевская